Suipacha peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Suipacha, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Suipacha,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.

Bolivie 
 Suipacha, localité bolivienne, située dans la province de Sud Chichas.